Mars op Versailles, vrouwenmars in Parijs tijdens de Franse revolutie op 5 en 6 oktober 1789
 Women's Sunday, mars van suffragettes in London op 21 June 1908
 Women's March 2017, serie wereldwijde protestmarsen in 2017
 Women's March 2018
 Women's March 2019